El Bosque (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Santiago
El Bosque (Chiapas), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
El Bosque (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz